I comuni del Lazio sono i comuni italiani presenti nella regione Lazio. Sono 378 e sono così suddivisi (al 1º gennaio 2019):

 91 nella provincia di Frosinone;
 33 nella provincia di Latina;
 73 nella provincia di Rieti;
 121 nella città metropolitana di Roma Capitale;
 60 nella provincia di Viterbo.

Lista (i dati relativi alla popolazione sono quelli risultanti dal censimento del 2011).

Modifiche recenti 
Con L.R. n. 25 del 6 marzo 1992 è stato istituito, a decorrere dal 5 aprile 1992, il comune di Fiumicino, mediante scorporo di territorio dal comune di Roma.

Con L.R. n. 25 del 5 ottobre 1999 è stato istituito, a decorrere dal 15 ottobre 2001, il comune di Fonte Nuova, mediante scorporo di territorio dai comuni di Mentana e Guidonia Montecelio.

 
Lazio